Жюлі Алар-Декюжі і Сандрін Тестю були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Іва Майолі і Віржіні Раззано виграли титул, перемігши у фіналі пару Кімберлі По і Наталі Тозья з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кімберлі По /  Наталі Тозья (фінал)
 Олена Лиховцева /  Марі П'єрс (чвертьфінал)
 Елс Калленс /  Анн-Гель Сідо (1-ше коло)
 Лоранс Куртуа /  Меган Шонессі (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Open Gaz de France 2001 Doubles Draw 

Open GDF Suez
Тур WTA 2001